Tausendundeine Nacht steht für:

 Tausendundeine Nacht, Sammlung morgenländischer Erzählungen
 1001 Nacht (Zweiteiler)  aus dem Jahr 2012, Regie: Marco Pontecorvo
 Tausendundeine Nacht (Fernsehserie), Fernsehserie des ZDF (1969–1970)
 Tausend und eine Nacht (Walzer), Walzer von Johann Strauss Sohn (op. 346)
 1000 und 1 Nacht (Zoom!), Rocksong der Klaus-Lage-Band (1984)
 1001 Nacht (1945), US-amerikanischer Märchen- und Abenteuerfilm aus dem Jahr 1945